Jan Gwalbert Olszewski (1873–1943) – artysta malarz
 Jan Olszewski (1861–1948) – ksiądz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Jan Kanty Olszewski (1885–1940) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Jan Olszewski (ur. 1893) – drogomistrz, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1933)
 Jan Olszewski (ur. 1896) – funkcjonariusz Policji Państwowej, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (17 marca 1938)
 Jan Olszewski (1930–2019) – prawnik i polityk, premier w latach 1991–1992, kawaler Orderu Orła Białego
 Jan Olszewski (1934–2014) – krytyk filmowy
 Jan Władysław Olszewski (ur. 1960) – doktor habilitowany nauk prawnych

Przypisy